Русский Север — северные регионы Европейской части России.
 Русский Север (национальный парк) — особо охраняемая природная территория в России.
 Русский Север (телеканал) — региональный телеканал Вологодской области.
 Русский Север (газета) — периодическое издание в Вологде.
 Русский Север (водка) — ликероводочное изделие, производимое на одноименном заводе в Вологде.